Ih-Uul kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Ih-Uul (distrikt i Mongoliet, Dzavchan), 
 Ich-Uul, distrikt, Chövsgöl, 

Robotskapade Mongolietförgreningar